

Patronyme 

 Frank Tidy (1932-2017), directeur de la photographie britannique ;
 Bill Tidy (1933-2023), auteur de bandes dessinées britannique.

Autres 

 HTML Tidy, logiciel permettant de corriger et de valider le code HTML d'une page Web selon les critères émis par le W3C.